John Menzies ist der Name folgender Personen:

* John Menzies (Fußballspieler) (* 1948), schottischer Fußballspieler
 John K. Menzies (* 1948), US-amerikanischer Diplomat
 John W. Menzies (1819–1897), US-amerikanischer Politiker